Die A Lyga 1996/97 war die 7. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 9. August 1996 und endete am 22. Juni 1997.

Titelverteidiger war Inkaras-Grifas Kaunas.

Modus 
Die sechzehn Vereine spielten getrennt in zwei Gruppen. Die ersten acht Teams der letzten Saison spielten um die Meisterschaft und internationale Plätze. Die Teams auf den Plätzen Neun bis Dreizehn aus dem Vorjahr, sowie die Aufsteiger spielten in einer separaten Gruppe gegen den Abstieg. Jedes Team spielte vier Mal gegen jedes andere Team, zwei Mal zu Hause, zwei Mal auswärts.

Vereine

Gruppe A

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Gruppe B

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1996/97